Термин Хоро имеет несколько значений:
 Хоро — село в Верхневилюйском улусе Якутии;
 Хоро — село в Сунтарском улусе Якутии;
 Хоро (или Хоринцы) — древние якутские роды, давшие названия многим топонимам на территории современной Якутии;
 Хоро (или хора) — народный танец болгар, распространен также в Румынии;
 Хоро или Холо — главная героиня аниме и серии романов Волчица и пряности;
 Хоро — в древнегреческой мифологии одна из муз.

См. также 
 Хоро-хоро — один из основных действующих персонажей манги и аниме Шаман Кинг;
 Боро-Хоро — хребет в Тянь-Шане, на западе Китая и в Казахстане;
 Улуу Хоро — один из легендарных предков якутов.